International Lawn Tennis Challenge 1932 je bil sedemindvajseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1932 v športu
1932